Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 2000 в Сиднее прошли с 22 по 30 сентября. В программу игр было включено сразу четыре новые дисциплины. К уже имеющимся прыжкам с трамплина и вышки добавились синхронные прыжки с данных снарядов.

Россиянин Дмитрий Саутин установил уникальное достижение — он выиграл медали во всех 4 видах программы.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Судьи 

  Вальтер Альт
  
  
  Ханс-Петер Бурк
  Мишель Буссар
  Сидни Бутройд
  Ван Фачэн
  Михаэль Гайсбюлер
  Деннис Гир
  Олег Зайцев
  Бенте Йонсон
  Феликс Кальдерон
  
  
  
  Матс Линдберг
  Стив Макфарланд
  
  Хассан Мостафа
  
  
  Антеа Стюарт
  Сюй Имин
  Свен Эгиль Фолвик
  
  Робин Худ
  Мария Чермакова

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт

Навигация